A la deriva (pel·lícula de 2006), pel·lícula alemanya dirigida per Hans Horn
 A la deriva (pel·lícula de 2009), pel·lícula catalana dirigida per Ventura Pons